

Населені пункти та їхні частини
 Заріччя — гміна в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Зажече — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Зажече — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Зажече — село в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Заріче (Зажече) — село в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Заріччя (Зажече) — село в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — село в гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — село в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Зажече — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Зажече — село в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Зажече — село в гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Зажече — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина міста Клодзько в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Зажече — частина міста Белжице в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Зажече — частина міста Шпротава в Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Зажече — частина міста Кшешовіце в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Зажече — частина міста Августів у Августівському повіті Підляського воєводства
 Зажече — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Зажече — частина міста Щекоцини в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Зажече — частина міста Копшивниця в Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина міста Старгард у Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Зажече — частина села Домбрувка в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — частина села Ґодзішув у гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — частина села Щучкі-І-Кольоня в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — частина села Королювка в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — частина села Буженін у гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Зажече — частина села Врубльовиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Ґліхув у гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Сьвінярсько в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Лососіна-Ґурна в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Камик у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Лопонь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Фридриховиці в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Пйотрковіце-Мале в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Тшцяна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Кашув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Пшибиславіце в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Сважув у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Лончани в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Заленже в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Ксьонжнічкі в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Мстув у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Млинне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Смоньовиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Зажече — частина села Вежховиська-Перші в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Зажече — частина села Тшцянка в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Зажече — частина села Пшиборовиці-Дольне в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Зажече — частина села Ліпіни в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Зажече — частина села Лаґушув у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Зажече — частина села Рудкі в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Зажече — частина села Воля-Оцецька в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Вадовиці-Дольне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Ольхова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Івежице в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Ґловачова в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Острув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Манастир (Манастеж) у гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Ленки Стрижівські (Ленкі-Стшижовські) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Буди Ланьцутські (Буди-Ланьцуцькі) в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Пшерити-Бур у гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Ґрабіни в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Оцека в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Ґолемкі в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Борек-Великий в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Домбрувкі в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Бабіха в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Білий Бір у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Зажече — частина села Курянкі-Другі в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Семйони в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Стадники в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Чарна-Середня в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Боцькі в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Твароґі-Ляцькі в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Козьол у гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Зажече — частина села Крулево в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Зажече — частина села Пшечиці в гміні Меженцице Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Зажече — частина села Качковиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Чернікув-Карський в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Крулевиці в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Шарбя-Звежинецька в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Олесниця в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Вуйча в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Сендзішовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Шевна в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Двікози в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Балтув у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Любча в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — частина села Ломно в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — колонія в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зажече — осада в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Зажече — лісова осада в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Зажече — лісова осада в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки

Див. також 
 Заріччя